Die Verbandsliga Mittelrhein 1974/75 war die 19. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1962 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Ab 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur 2. Bundesliga Nord dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Vorjahresmeister Bayer 04 Leverkusen verteidigte seinen Titel. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord wurde Leverkusen Sieger in der Gruppe Nord A und stieg in die 2. Bundesliga auf.
Die SpVg Frechen 20 und Aufsteiger SSV Troisdorf 05 stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1974/75 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1974/75
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein